Вајна има више значења:
 Вајна (Калифорнија)
 Вајна (Алабама)